Holt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ernest G. Holt
 Ernest William Lyons Holt
 George Alfred Holt
 John G. Holt